Центральское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Центральское сельское поселение — входит в Новохопёрский район

Кемеровская область
 Центральское сельское поселение — входит в Тисульский район